Золотой Колос — многозначный термин:

Населённые пункты 
Россия
 Золотой Колос — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Золотой Колос — посёлок в Аксайском районе Ростовской области.
 Золотой Колос — посёлок в Некрасовском районе Ярославской области.

Другое 
 «Золотой колос» — фонтан на ВДНХ в Москве.

См. также 
 Колос (значения)
«Кубок Золотой Колос»